Star Academy était une émission de télévision bulgare de télé réalité musicale diffusée sur Nova Television du  au  et présentée par Maria Ilieva.

Il s'agit de l'adaptation bulgare de Star Academy. L'émission a été remportée par Marin Yonchev.

Bulgarie
Télévision en Bulgarie